Lasca puede hacer referencia a:

 Lasca, producto de la talla intencionada de una roca por el ser humano.
 Lasca, juego de tablero inventado por Emanuel Lasker.
 Lasca, laboratorio paraguayo con sede en San Lorenzo.